Palakkad (district), een district van de Indiase staat Kerala
 Palakkad (stad), de hoofdplaats van dit district